Cottocomephorus är ett släkte av fiskar. Cottocomephorus ingår i familjen Cottocomephoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Cottocomephorus